Акерман или Аккерман може да се отнася за:

 Акерман, турското име на Белград в Бесарабия;
 Акерман, на идиш много разпостранено фамилно име сред евреите ашкенази означаващо на български хлебар;